Onderdistrict in indonesië
 Kuripan (onderdistrict van Probolinggo), een onderdistrict van het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Kuripan (Barito Kuala), een onderdistrict van het regentschap Barito Kuala in de provincie Zuid-Kalimantan
 Kuripan (West-Lombok), een onderdistrict van het regentschap Lombok Barat in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in indonesië
 Kuripan (Pesisir Utara), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Kuripan (Limau), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Kuripan (Kota Agung), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Kuripan (Penengahan), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Kuripan (Kesugihan), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Kuripan (Garung), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kuripan (Purwodadi), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kuripan (Subah), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Kuripan (Watumalang), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kuripan 2, een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Kuripan (Cempaka), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Kuripan (Rambang Dangku), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Kuripan (Teluk Gelam), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Kuripan (Tiga Dihaji), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Station in indonesië
 Station Kuripan, een spoorwegstation in de plaats Kuripan in het onderdistrict Subah in de Indonesische provincie Midden-Java